Isabella von Frankreich bzw. Isabelle de France ist der Name folgender Personen:

Haus der Kapetinger:
 Isabelle de France (Vermandois) (~1105–nach 1175), Tochter von König Ludwig VI., Ehefrau des Guillaume de Vermandois, Seigneur de Chaumont-en-Vexin
 Isabelle de France (1224–1269), Klosterstifterin von Longchamp
 Isabella von Frankreich (Navarra) (1242–1271), Königin von Navarra und Gräfin von Champagne
 Isabelle de France († 1358), (~1295–1358), Königin von England

Haus Valois:

Siehe auch:
 Isabella von Bourbon